Argentine désigne :
 en géographie :
 l'Argentine, un pays d'Amérique du Sud ;
 l'Argentine, une montagne de Suisse ;
 Argentine, une commune française située en Savoie ;
 Argentine, une ancienne commune française de la Dordogne, auj. intégrée à La Rochebeaucourt-et-Argentine ;
 l'Argentine, un torrent de France, en Savoie, affluent du Doron de Beaufort ;
 l'Argentine, un ruisseau de Belgique, affluent de la Lasne ;
 Argentine, une station du métro de Paris ;
 Argentine, un quartier de Téhéran, en Iran ;
 Argentine, un quartier de Kansas City ;
 personnes :
 John Argentine, médecin anglais du  ;
 en biologie :
 argentine, une famille de poissons abyssaux ;
 argentine, variété lamellaire au lustre argenté de calcite ;
 argentine, papillon ;
 argentine, synonyme de la potentille ansérine ;
 dans la culture :
 Argentine, roman de Joël Houssin ;
 Argentine, une rivière de la Terre du Milieu dans l'œuvre de J. R. R. Tolkien ;
 autres :
  ;
 le féminin de l'adjectif « argentin ».

Argentina désigne : 
 La Argentina (1890-1936), danseuse et chorégraphe espagnole ;
 Argentina, un genre de poisson ;
 Argentina Brunetti (1907-2005), une actrice américaine ;
 Argentina, nom de la ville de Strasbourg en latin médiéval.

Homonymie de toponyme